Coenen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaen Coenen (1514–1587), holländischer Fischhändler und Biologe
 Aleidus Coenen (1877–1962), niederländischer Komponist
 Andreas Coenen (* 1974), deutscher Landrat
 Brigitta Coenen-Mennemeier (1930–2017), deutsche Romanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Clemens Coenen (* 1978), deutscher Triathlet
 Cornelia Coenen-Marx (* 1952), deutsche evangelisch-reformierte Theologin, Pastorin und Publizistin
 Davy Coenen (1980–2010), belgischer Mountainbikefahrer
 Ernst Coenen (1906–1996), deutscher Diplomat und Industriemanager
 Frans Coenen (1866–1936), niederländischer Autor
 Franz Coenen (1885–1939), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Hans Coenen (1930–2003), deutscher Fußballspieler
 Hans Georg Coenen (1931–2016), Sprachwissenschaftler, Romanist
 Hermann Coenen (1875–1956), deutscher Chirurg
 Hermann Josef Coenen (????–1999), deutscher Kleriker und Autor
 Sjeng Coenen (1915–1944), niederländischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Jo Coenen (* 1949), niederländischer Architekt, Städteplaner und Professor
 Johan Coenen (* 1979), belgischer Radrennfahrer
 Josef Coenen (1885–nach 1941), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Marloes Coenen (* 1981), niederländische Kampfsportlerin
 Nathan Coenen (* 1992), australischer Schauspieler
 Otto Coenen (1907–1971), deutscher Maler, Graphiker und Zeichner
 Reinhold Coenen (1941–2011), deutscher Landespolitiker (Niedersachsen) (CDU)
 Wilhelm Meinhard Coenen (1688–1754), Bürgermeister von Elberfeld

Siehe auch:
 Koenen